Grosjean ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Grosjean (* 1941), Schweizer Autor und Hochstapler, siehe Binjamin Wilkomirski
 Catherine Grosjean (* 1947), französische Schwimmerin 
 Ernest Grosjean (1844–1936), französischer Organist und Komponist
 Fernand Grosjean (1924–2015), Schweizer Skirennfahrer
 Georges Grosjean (1921–2002), Schweizer Historiker, Geograph und Museumsdirektor
 Jean Grosjean (1912–2006), französischer Schriftsteller
 Joris Grosjean (* 1993), französischer Badmintonspieler
 Marc Grosjean (* 1958), belgischer Fußballtrainer
 Marion Jollès Grosjean (* 1981), französische Journalistin und TV-Moderatorin
 Pascal Grosjean († 2010), Schweizer Motorradsportler
 Roger Grosjean (1920–1975), französischer Archäologe (Korsika)
 Romain Grosjean (* 1986), französischer Automobilrennfahrer
 Sébastien Grosjean (* 1978), französischer Tennisspieler
 Sylvain Grosjean (* 1990), französischer Badmintonspieler